Stanisław Anioł (postać filmowa) – postać filmowa
 Stanisław Anioł (1898–1951) – dyrektor Zakładów Przemysłu Azotowego w Tarnowie
 Stanisław Anioł (rzeźbiarz) – górnik-rzeźbiarz
 Stanisław Anioł (trener) – trener Joanny Jóźwik